Wilk:
 «Wilk» — серия польских минно-торпедных подводных лодок, построенных в 1920-30 годах.
 WKW Wilk — польская крупнокалиберная снайперская винтовка.
 Wilk Elektronik SA — польская компания, производитель компьютерной памяти марки GOODRAM.

См. также 
 Вильк (фамилия).